Bundestagswahlkreis 157 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Görlitz (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Bautzen I (2009)
 Bundestagswahlkreis Löbau-Zittau – Görlitz – Niesky (2002 bis 2005), siehe Bundestagswahlkreis Görlitz
 Bundestagswahlkreis Ludwigshafen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Worms (1949 bis 1976)